И́горь Ива́нович Кракове́цкий () — советский футболист, нападающий клубов «Авангард» и «Крылья Советов», с которым выступал в высшей лиге СССР.

В сезоне 1968 года забил 11 мячей за курские «Трудовые Резервы».

«Крылья Советов» при участии Краковецкого в 14 матчах одержал две победы и три раза сыграл вничью.

Футболисты СССР
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Авангард» Курск